

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steinv“ beginnt.

Steinv 



Steinvo 
 Steinvǫr Sighvatsdóttir, isländische Skaldin
 Steinvorth, Heinrich (1817–1905), deutscher Gymnasial-Oberlehrer und Politiker sowie Naturkunde-Forscher insbesondere zur hannoverschen Flora
 Steinvorth, Ulrich (* 1941), deutscher Philosoph